Boturići je lahko:
 Boturići, Srbija
 Boturići, Črna gora